Se også 758 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

 
58
Artikler om enkelte år